Васи́лий Деме́нтьевич Полежа́ев (25 апреля 1909, село Астапово, Рязанская губерния — 12 сентября 1972, Москва) — советский хозяйственный деятель, инженер, начальник Московского Метростроя (1958—1972). Герой Социалистического Труда (1963).

Биография 

Родился 25 апреля 1909 года в селе Астапово Рязанской губернии (ныне Октябрьского сельского поселения Лев-Толстовского района Липецкой области) в крестьянской семье.

В 1929 году приехал в Москву. Работал железнодорожным грузчиком.

В 1933 году по комсомольской путёвке пришёл работать на строительство первой очереди Московского метрополитена. Строил станцию «Охотный Ряд», открытую (как и вся первая очередь) в 1935 году. Энергичный, боевой, он возглавлял сквозную бригаду проходчиков, считался лучшим на шахте № 10-11.

Одним из первых откликнулся на призыв: «Метростроевцы, за учёбу!». Пошёл сначала на рабфак. В 1941 году окончил Всесоюзную транспортную академию. Диплом защищал в первые дни войны.

В конце 1940-х годов на строительстве первой очереди Кольцевой линии В. Д. Полежаев работал главным инженером шахты № 12, на второй очереди — начальником шахты № 11.

С 1955 года являлся замначальника, а с 1958 по 1972 год — начальником московского Метростроя.

В 1963 году был удостоен звания Герой Социалистического Труда.

Умер 12 сентября 1972 года, похоронен на .

Память 
Открытая в декабре того же 1972 года станция «Полежаевская» (которая должна была называться «Хорошёвская») была названа в честь Василия Полежаева.

Семья 
Сын Полежаев Юрий Васильевич (1937–2018) — физик, член-корреспондент Российской академии наук (2000).

Литература 
 Полежаев Василий Дементьевич // Герои Липецкой земли. — Воронеж, 1989. — С. 163—164.
 Легендарный метростроевец // Народное слово [Лев-Толстов. р-н]. — 2009. — 25 апр.

Ссылки 
 Полежаев Василий Дементьевич  на сайте «Герои страны»
 Живой журнал, созданный потомком В. Д. Полежаева 
 Василий Дементьевич Полежаев 
 Не созданы мы для лёгких путей. Статья к столетию Василия Полежаева в газете «Метростроевец»

Метростроевцы
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС